Флаг муниципального образования «Город Искити́м» Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 20 декабря 2006 года.

Флаг города Искитима — официальный символ и опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, историческое, экономическое своеобразие города, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Описание 
«Флаг г. Искитима представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета, несущее в середине изображение двух жёлтых противостоящих бобров, держащих в передних лапах перед собой белый мастерок. 
Внизу полотнища проходит синяя волнообразная полоса, занимающая 1/5 ширины флага. 
Отношение ширины флага к его длине — 2:3».

Символика флага 
Флаг города Искитима разработан на основе герба города Искитима.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, олицетворяет красоту сибирской природы.

Синий (голубой) цвет — символ благополучия, мира, верности, движения вперёд.

Волнообразная оконечность символизирует реку Бердь, на берегах которой расположен город Искитим.

Жёлтый цвет (золото) — символ радушия, гостеприимства, справедливости, больших запасов полезных ископаемых — «золотых» недр, являющихся одним из основных источников богатства и благополучия жителей города.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу.

Бобры, держащие строительный мастерок и девиз «СТРОЯЩИЙ ГОРОДА», символизируют градообразующую строительную индустрию города Искитима, в котором основная доля выпускаемой продукции приходится на производство строительных материалов. Строительство в 1930 году крупнейшего в Сибири Чернореченского цементного завода стало одним из основных факторов, определивших возникновение и быстрое развитие города Искитима.

Бобры символизируют трудолюбие, целеустремлённость и стойкость жителей города.

Композиционно и по своему символическому содержанию флаг связан с первым гербом города Искитима, утверждённым в 1987 году, что символизирует связь и преемственность поколений и эпох.

Примечания 

Флаги с изображением бобра
Орудия труда в геральдике